Лига Леумит 1957/1958 — 7-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1957/1958
Израиль
Израиль
1957 год в Израиле
1958 год в Израиле